Strübin ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Strübin (1914–2000), Schweizer Volkskundler und Schriftsteller
 Heinrich Strübin (vor 1450–1517), Schweizer Politiker
Karl Strübin (1876–1916), Schweizer Geologe
 Robert Strübin (1897–1965), Schweizer Maler, Grafiker und Musiker
 Simon Strübin (* 1979), Schweizer Curler
Theodor Strübin (1908–1988) Schweizer Lehrer, Volkskundler, Bodenforscher und Lyriker

Siehe auch:
 Strübing